Wahlkreis 86 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 86
 Landtagswahlkreis 86